Der Travel and Tourism Competetivness Report ist eine im Jahre 2007 erstmals erschienene Studie des World Economic Forum zur Messung der Leistungsstärke des jeweiligen Reise- und Tourismussektor in insgesamt 140 Ländern (Stand: Report 2019). Seit dem Jahre 2009 gibt es alle 2 Jahre eine neue Auflage des Reports mit aktualisierten Daten. Der Indexwert wird dabei, ähnlich dem  Global Competitiveness Report, aus insgesamt 14 Säulen errichtet, dessen Daten u.A. auf Angaben der Weltorganisation für Tourismus, der Weltbank und des World Travel and Tourism Council beruhen. Der Travel and Tourism Competitiveness Report zählt zu den umfangreichsten Studien über die weltweite Tourismusindustrie.

Methodologie 
Der Index beruht auf folgenden Säulen:

Ermöglichung

Säule 1: Geschäftsumfeld

Säule 2: Sicherheit

Säule 3: Gesundheit und Hygiene

Säule 4: Personal- und Arbeitsmarkt

Säule 5: IT-Bereitschaft

Politik und ermöglichende Konditionen

Säule 6: Priorisierung des Tourismus

Säule 7: internationale Offenheit

Säule 8: Preisniveau

Säule 9: ökologische Nachhaltigkeit

Infrastruktur

Säule 10: Lufttransportinfrastruktur

Säule 11: Boden- und Hafeninfrastruktur

Säule 12: touristische Infrastruktur

Naturelle und kulturelle Ressourcen

Säule 13: naturelle Ressourcen

Säule 14: kulturelle Ressourcen

Travel and Tourism Competitiveness Report 2019 
Alle Länder des TTCR 2019 sind.

2017 Ranking

Top 30 Länder 

 5.43
 5.32
 5.28
 5.26
 5.20
 5.12
 5.10
 4.99
 4.97
 4.94
 4.86
 4.86
 4.85
 4.74
 4.72
 4.68
 4.64
 4.64
 4.57
 4.55
 4.54
 4.54
 4.53
 4.51
 4.50
 4.50
 4.49
 4.49
 4.49
 4.47

2015 Ranking

Top 30 Länder 

  5.31
  5.24
  5.22
  5.12
  5.12
  4.99
  4.98
  4.98
  4.94
  4.92
  4.86
  4.82
  4.68
  4.67
  4.64
  4.64
  4.54
  4.54
  4.53
  4.52
  4.51
  4.47
  4.45
  4.43
  4.41
  4.38
  4.38
  4.37
  4.37
  4.36

2013 Ranking

Top 30 Länder 

  5.66
  5.39
  5.39
  5.38
  5.38
  5.32
  5.31
  5.28
  5.24
  5.23
  5.17
  5.17
  5.14
  5.13
  5.11
  5.10
  5.10
  5.04
  5.01
  5.01
  4.98
  4.95
  4.93
  4.92
  4.91
  4.90
  4.88
  4.86
  4.84
  4.82

2011 Ranking

Top 30 Länder 

  5.68
  5.50
  5.41
  5.41
  5.34
  5.30
  5.30
  5.29
  5.29
  5.23
  5.19
  5.19
  5.15
  5.13
  5.08
  5.05
  5.02
  5.01
  5.00
  4.98
  4.98
  4.94
  4.92	
  4.89	
  4.88	
  4.88	
  4.87	
  4.84	
  4.78	
  4.78

2009 Ranking

Top 20 Länder 

  5.68
  5.46
  5.41
  5.34
  5.32
  5.29
  5.28
  5.28
  5.24
  5.24
  5.22
  5.18
  5.09
  5.08
  5.07
  5.07
  5.01
  4.99
  4.97
  4.94

2008 Ranking

Top 20 Länder 

  5.63
  5.43
  5.41
  5.34
  5.30
  5.28
  5.28
  5.27
  5.26
  5.23
  5.16
  5.11
  5.10
  5.09
  5.09
  5.06
  5.05
  5.01
  4.96
  4.95

Einzelnachweise 

Liste (Wirtschaft)
Tourismuswirtschaft